Дворниченко — украинская фамилия. Известные носители:
 Дворниченко, Андрей Юрьевич (род. 1957) — российский историк.
 Амвросий (Дворниченко) (род. 1948) — епископ Денверский (РПЦЗ(В))